Il singolare del WTA German Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Arantxa Sánchez Vicario era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Elena Lichovceva.

Steffi Graf ha battuto in finale 4–6, 6–2, 7–5 Karina Habšudová.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

WTA German Open 1996